Yuto Takeoka (Kyoto, 24 de junho de 1986) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Yuto Takeoka começou a carreira no Sagan Tosu.

Títulos
 Kawasaki Frontale
 Campeonato Japonês: 2017, 2018

Naturais de Quioto
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sagan Tosu
Futebolistas do Yokohama FC
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Futebolistas do Ventforet Kofu